Делгаду (/) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Делгаду, Нуну (род. 1976) — португальский дзюдоист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
 Делгаду, Сиру (род. 1961) — бразильский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Делгаду, Умберту (1906—1965) — генерал ВВС Португалии, один из лидеров демократической оппозиции правоавторитарному режиму Антониу Салазара.
 См. также 
 Дельгадо 
 Кабу-Делгаду — провинция в Мозамбике.
 Понта-Делгада (значения)